Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en Roumanie, en 1966.

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles

Tour préliminaire

Tour final

Classement final

Liens externes 

   Championnat d'Europe 1966, sur fibaeurope.com

1966
Basket-ball féminin
Basket-ball féminin 1966
Europe féminin 1966
Europe feminin 1966, Championnat d'
1966 en Roumanie